Аслан Байрамалиевич Кахидзе () — казахстанский борец вольного стиля.

Биография 
Уроженец Алматинской области Жамбылского района села Узынагаш.

 Серебряный призёр Гран-при (Германия, 2013)
 Бронзовый призёр международного турнира памяти Динмухамеда Кунаева (Тараз, 2013)
 Бронзовый призёр Гран-при «Александр Медведь» (Беларусь, 2014)
 Серебряный призёр чемпионата Азии (Казахстан, 2014)
 Бронзовый призёр чемпионата Азии (Таиланд, 2016)

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Федерации

Борцы по алфавиту
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года